wymiar w matematyce
 wymiar w geometrii
 wymiar wielkości fizycznej
 wymiar fraktalny

Zobacz też 

 jednostka miary